Маарду — місто в Естонії.
 Маарду (футбольний клуб) — естонський футбольний клуб з однойменного міста.
 Маарду (озеро) — озеро в Естонії.
 Миза Маарду — помістя в місті Маарду.